Пужо́л (; ) — каталанская фамилия, иногда передающаяся как «Пуйоль», «Пужоль» и т. п.

Известные носители:
 Пужоль, Антонио (1913—1995) — мексиканский художник.
 Пужоль, Жоан Баутиста (1835—1898) — испанский пианист, композитор и музыкальный педагог.
  (род. 1930) — испанский политик, глава правительства Каталонии в 1980—2003.
 Пужоль, Лоик (род. 1989) — французский футболист.
 Пужоль, Луис (род. 1947) — испанский футболист, выступавший на позиции нападающего.
 Пужол, Марк (род. 1982) — андорранский футболист.
 Пужоль, Монтсеррат (род. 1979) — андоррская легкоатлетка.
 Пужоль, Оскар (род. 1983) — испанский профессиональный шоссейный и велокроссовый велогонщик.
 Пухоль-и-Понс, Франсеск (1878—1945) — каталонский композитор и дирижёр.
 Пужоль, Хуан (1912—1988) — двойной агент во время Второй мировой войны.
 Пухоль, Эмилио (1886―1980) — каталонский классический гитарист и композитор.
 Гранольерс Пужоль, Марсель (род. 1986) — испанский теннисист.

См. также 
 Пуйоль